Grupo Protege S/A ou simplesmente Protege é uma empresa brasileira de segurança privada, com sede em São Paulo, Brasil.

História 
A empresa foi fundada originalmente na cidade de São Paulo em 1971, sendo comprada e renomeada como "Protege" pelo atual CEO, Marcelo Baptista de Oliveira, em 1979. A empresa prosperou através das transições da moeda brasileira entre o cruzeiro, o cruzado e, finalmente, o real. 

Atualmente, conta com 5 empresas (Protege, Proair, Provig, Protege Segurança Eletrônica e Protege Serviços), mais de 40 bases operacionais em 17 estados e Distrito Federal, 12.000 colaboradores e mais de 1.800 veículos em sua frota .

Operações 
O Grupo Protege atua em todo o território nacional, oferecendo os serviços de logística de valores, logística de cargas, segurança patrimonial, formação de vigilantes e serviços aeroportuários

Premiações 
Em 2022, o Grupo Protege se destacou em diversas premiações:

 1º Lugar - As Melhores na Gestão de Pessoas - Valor Carreira ;
 1º Lugar - O Melhor de São Paulo, na categoria Segurança Privada - Folha de S. Paulo ;
 Top 5 - Top Of Mind - Fênix Editora ;
 22º Lugar - Lugares Incríveis para Trabalhar, na categoria empresas de grande porte - FIA/UOL ;
 Finalista no prêmio "Excelência em Gestão de Pessoas - Gestão RH" ;
 Presença nos anuários "Melhores & Maiores - Exame" , "Valor 1.000 - Valor Econômico" .

Ligações externas 
 

Fundações no Brasil em 1971
Empresas fundadas em 1971
Empresas de segurança